Picota o costell, instrument de tortura, pal on s'exposaven els reus

 Picota o destral

 Picota, gènere musical mexicà
 Toponímia:

 Província de Picota, província peruana
 Picota (ciutat peruana), al departament de San Martín
 A Picota, capital del municipi de Mazaricos a la Província de la Coruña
 La Picota (muntanya), muntanya de Cantàbria
 Cárcel La Picota a Bogotá, Colòmbia